Jean-Louis Scartezzini (né en 1957 à Lausanne ) est un physicien suisse spécialisé en physique du bâtiment, dans l'éclairage de jour ainsi que dans l'énergie solaire. Il est professeur de physique du bâtiment à l'École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) et responsable du Laboratoire d'énergie solaire et de physique du bâtiment au LESO-PB.

Carrière 
Jean-Louis Scartezzini a étudié simultanément la physique à l'EPFL et la géophysique à l'Université de Lausanne. Il a obtenu son master entre 1980 et 1981. Puis en tant que doctorant, il a rejoint le "Solar Energy Research Group" d'André P. Faist à l'EPFL. 

En 1984, il rejoint l'université d'État du Colorado en tant que chercheur invité. Il est diplômé de l'EPFL au département de physique en 1986 avec une thèse de doctorat sur Application des méthodes stochastiques à l'analyse des systèmes d'énergie solaire.

Par la suite, il rejoint le Laboratoire national Lawrence-Berkeley en tant que chercheur invité, afin de travailler sur les technologies d'éclairage naturel, d'éclairage durable, sur l'infiltration d'air ainsi que sur la ventilation mécanique des bâtiments. 

Entre 1990 à 1997, il a été professeur associé de physique du bâtiment à l'École d'architecture et du Centre universitaire d'étude des problèmes énergétiques de l'Université de Genève. En 1994, il est nommé professeur associé en physique du bâtiment à l'EPFL comme directeur du Laboratoire de l'énergie solaire et de physique du bâtiment ainsi que comme co-directeur de l'Institute of Building Technology (ITB) au département d'architecture de l'EPFL.

Dès sa nomination en tant que professeur ordinaire à l'EPFL en 1999, il a fondé et dirigé l'Institut des infrastructures, des ressources et de l'environnement (ICARE) de l'École des sciences de l'environnement, ainsi que de l'architecture et du génie civil (ENAC), concernant le programme doctoral en environnement à l'EPFL. .

Recherche 
Les recherches de Jean-Louis Scartezzini se concentrent de manière interdisciplinaire sur l'efficacité énergétique, l'application des énergies renouvelables à l'échelle du bâtiment et à celle d'un quartier. Ses principaux domaines de travaux sont dédiés à l'intégration de la lumière du jour et de l'éclairage électrique; de l'application des nanotechnologies pour la récupération d'énergie solaire; de la mise en œuvre du data mining par le biais d'intelligence artificielle; sur la simulation solaires dans les quartiers urbanisés; sur la réalisation de bâtiments et de villes intelligentes; ainsi que sur l'intégration des énergies renouvelables dans les bâtiments. 

S'appuyant sur divers domaines scientifiques, les installations de recherche du professeur J.-L. Scartezzini maintiennent : un laboratoire nano-technologique pour la conversion de l'énergie solaire, des bancs d'essai expérimentaux tels que le bâtiment expérimental solaire du LESO-PB, un laboratoire d'éclairage naturel et photo-biologique, un poste de surveillance de climat urbain. Il est également impliqué dans le développement de logiciels de modélisation informatique pour la conception, l'analyse et le contrôle optimal des bâtiments et des villes. 

J-L Scartezzini est auteur ou co-auteur de plusieurs livres liés à l'éclairage naturel et à l'éclairage durable, tels que Daylight Design of Buildings: a Handbook for Architects and Engineers ; Daylighting Design: A Source Book on Daylighting Systems and Components; Principes d'éclairage: Éclairage de bureau, Éclairage industriel et l'éclairage des bâtiments commerciaux.

Distinctions

Récompenses 
J-L Scartezzini est le récipiendaire du Nonimaging Optics Best Paper Award en 2018 (San Diego/États-Unis 2019) par l'International Society for Optics and Photonics (SPIE), du Outstanding Paper Award en 2017 à l'International Conference on Advanced Electromaterials (ICAE), du prix SIA Section vaudoise 2015, du prix Solar Energy Best Paper Award 2013, du European Solar Prize 2001/2002, ainsi que de la médaille de bronze Welsh-Weston de la Chartered Institution of Building and Service Engineers.

Il est rédacteur en chef adjoint de la revue Solar Energy (depuis 2008), et membre honoraire de la Société suisse de l'énergie solaire (depuis 1995).

Adhésions 
Il a été membre du conseil d'administration du Swiss Competence Center for Energy Research on Future Energy Efficient Buildings and Districts (2013-2020), membre de l'Académie suisse des arts et des sciences (depuis 2018), conférencier d'International Daylight Academy (depuis 2016), membre du WEF Global Agenda Council on Sustainable Energy (2007-2008), président de la Commission de recherche du Centre de compétence suisse pour l'énergie et la mobilité (2005-2014), membre du comité de l'énergie de l'Académie suisse des sciences techniques (1999-2007), agent de liaison national pour la Suisse au conseil d'administration de l'ISES Europe (1990-1995), président de la Société suisse de l'énergie solaire (1987-1995) et membre du comité d'experts fédéral suisse pour les applications de l'énergie solaire (1987-1998).

Start-up 
J.-L. Scartezzini a été impliqué dans le lancement de plusieurs start-up telles que ShadeMe, kaemco, SwissINSO, Solstis, Estia, et E4tech Software,

Presse 
Les recherches du professeur J.-L. Scartezzini ont été présentées dans divers médias tels que The Daily Californian, à la RTS (Radio Télévision Suisse), Environment Magazine, NZZ, ou encore dans le journal Le Temps.

Œuvres

Références

Liens externes 
 
 
 Site du Laboratoire d'énergie solaire et de physique du bâtiment
 Vidéo de Scartezzini sur la lumière du jour et les biorythmes

Enseignant à l'École polytechnique fédérale de Lausanne
Étudiant de l'université de Lausanne
Étudiant de l'École polytechnique fédérale de Lausanne
Naissance en 1957